Bartkowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Bartkowiak (* 1950), polnischer Kameramann und Filmregisseur
 Margit Bartkowiak (* 1956), deutsche Leichtathletin (DDR)
 Sylwia Bartkowiak (* 1991), polnische Handball- und Beachhandballspielerin